Quaternaria — рід грибів родини Diatrypaceae. Назва вперше опублікована 1863 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Quaternaria відносять 19 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Tulasne, L.R; Tulasne, C. 1863. Selecta Fungorum Carpologia, Tomus Secundus. Xylariei - Valsei - Sphaeriei. 2:1–319 — P. 104

Роди грибів
Ксиларіальні